Motocyklowe Grand Prix Niemiec 2015 – dziewiąte eliminacje Motocyklowych Mistrzostw Świata, które rozegrano 12 lipca 2015 na torze Sachsenring w Hohenstein-Ernstthal.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Niemczech